Stilo – jeden z modeli samochodów Fiat
 Stilo – latarnia morska w Polsce
 Stilo – historyczna nazwa miejscowości Osetnik w województwie pomorskim, w Polsce
 Stilo – miejscowość we Włoszech
 Stilo – polski zespół muzyczny